Mayanja peut faire référence à : 
 Harriet Mayanja-Kizza, médecin, chercheuse et administratrice universitaire ougandaise.
 Muhammad Kiribige Mayanja, homme politique ougandais.
 Rachel Mayanja, avocate et diplomate ougandaise.